Mogne steht für:

 Mogne (Hozain), ein linker Nebenfluss des Hozain im Département Aube, Frankreich

Mogne ist der Familienname folgender Personen:

 Igor Mogne (* 1996), mosambikanischer Schwimmer